Kazimierz Oborski, hrabia, ziemianin, powstaniec listopadowy
 Kazimierz Oborski (-1934), sędzia, działacz społeczny i sokoli